«Las Palabras de Amor (The Words of Love)» (, ) — песня британской рок-группы Queen. Написана Брайаном Мэйем. Была написана в 1981—1982 году под впечатлением тура группы по Южной Америке; вошла в альбом Hot Space. В песне есть несколько фраз на испанском языке. Использовались акустическая гитара и синтезатор.

В своей книге Queen: The Compete Guide to their Music публицист Мартин Пауэр называет «Las Palabras...» «прямой наследницей» треков «Teo Torriate (Let Us Cling Together)» и «Save Me» с альбомов A Day at the Races и The Game соответственно; Пауэр отмечает песню как не самую худшую на Hot Space, хотя и довольно слабую в сравнении с другими треками этого альбома: «Back Chat» и «Body Language».

С этой песней Queen после пятилетнего перерыва выступила в программе Top of the Pops 10 июня 1982 года. То, что Queen выпустила песню с частью текста на испанском языке в разгар Фолклендской войны (2 апреля — 14 июня 1982 года) вызвало протест у противников Леопольдо Галтьери, диктатора занимавшего должность президента Аргентины. Сам же Галтьери счёл дуэт Queen с Дэвидом Боуи «пропагандистским» и запретил трансляцию Queen на аргентинском радио.

На концерте памяти Фредди Меркьюри песню исполнил итальянский певец Дзуккеро. Песня вошла в сборник Greatest Hits III (1999).

Примечания

Ссылки 
 

Песни Queen
Синглы 1982 года
Песни по алфавиту
Песни 1982 года
Песни на испанском языке
Песни Великобритании
Песни на английском языке
Синглы EMI Records